Пилскалне — топоним в Латвии:
 Пилскалне — населённый пункт в Илукстском крае.
 Пилскалне (Шлосберг) — бывшее имение в Илукстском крае.
 Пилскалне — населённый пункт в Неретском крае.